San Juan de Énova kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de Énova (kommunhuvudort i Spanien), Valencia, Província de València, 
 Sant Joanet, kommun, Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar